Stăuini se poate referi la:
Stăuini, Alba
Stăuini, Hunedoara